Die Abgeordneten des nordrhein-westfälischen Landtags in der 7. Wahlperiode vom 26. Juli 1970 bis zum 27. Mai 1975

Parlaments- und Fraktionsvorsitzende 

Landtagspräsident:
Wilhelm Lenz (CDU)

Fraktionsvorsitzende:
SPD: Fritz Kaßmann
CDU: Heinrich Köppler
FDP: Hans Koch

Abgeordnete

Literatur 
 60 Jahre Landtag Nordrhein-Westfalen. Das Land und seine Abgeordneten. Düsseldorf 2006.

 #:7 Wahlperiode